Soplaviento kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Soplaviento (ort), Bolívar, 
 Soplaviento (kommun), Bolívar,